Ле-Бор-сюр-Ле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 90 км на південний захід від Тулузи, 50 км на захід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1-1-2017 Ле-Бор-сюр-Ле і Юшантен було об'єднано в новий муніципалітет Борд-Юшантен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 165,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Bordes-sur-Lez на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Бор-сюр-Ле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ар'єж